Kurja (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Kurja (Region Altai, Kurjinski), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Kurjinski rajon
 Kurja (Region Altai, Kytmanowski), in der Region Altai, Kytmanowski rajon
 Kurja (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Kurja (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Kurja (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Kurja (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Kurja (Wologda, Scheksninski), in der Oblast Wologda, Scheksninski rajon
 Kurja (Wologda, Sokolski), in der Oblast Wologda, Sokolski rajon